Epicrates alvarezi — вид змей из семейства ложноногих, обитающий в Южной Америке.

Описание 
Общая длина достигает 1,2 м. Голова вытянутая, сжатая с боков. Туловище коренастое. Термолокационные ямки небольшие. Окраска состоит из коричневого, серого и/или желтовато-коричневого цветов. Бока имеют серую окраску с коричневыми пятнами, а середина спины коричневая со светлыми кругами.

Образ жизни 
Предпочитает жить в лесах, практически всю жизнь проводит на деревьях. Активна ночью. Питается птицами и мелкими млекопитающими.

Размножение 
Это живородящая змея. Самка рожает от 5 до 14 детёнышей.

Распространение 
Обитает на юго-востоке Боливии, западе Парагвая и севере Аргентины.

Литература 
 Ábalos, Báez & Nader, 1964 : Serpientes de Santiago del Estero (República Argentina). Acta Zoológica Lilloana, vol. 20, p. 211—283.
 Mense, Mark 2010. Welche Schlange für mich? Reptilia (Münster) 15 (86): 51-56

Ссылки 
 

Животные, описанные в 1964 году
Ложноногие
Пресмыкающиеся Южной Америки